Usāma eller Osāma är ett av många arabiska mansnamn med betydelsen "lejon". Namnet kan syfta på:

 Usama bin Ladin (1957-2011), förgrundsgestalt för terrornätverket al-Qaida
 Oussama Mellouli (född 1984), tunisisk simmare
 Osama Ali Maher (född 1968), svensk moderat politiker
 Usamah ibn Munqidh (1100-talet), arabisk historiker, diplomat och krigare

Film
 Osama (film) – en film från 2003, filmad i Afghanistan

Arabiska namn